Kohlman ist der Familienname folgender Personen:

 Freddie Kohlman (1918–1990), US-amerikanischer Jazzmusiker
 Hermann Kohlmann (1907–1982), Schweizer Male, Bildhauer und Grafiker

Siehe auch:
 Kohlmann
 Koolman